«Сумасше́дшее се́рдце» — название нескольких кинофильмов:
 Сумасшедшее сердце — индийский фильм 1997 года, реж. Яш Чопра.
 Сумасшедшее сердце — американский фильм 2009 года, реж. Скотт Купер.